Ramon III de Pallars (v. 947 - v. 995), comte de Pallars (948-995). A vegades alguna historiografia l'ha numerat com a Ramon II.

Orígens familiars 
Fill del comte Llop I de Pallars i la seva esposa Gotruda de Cerdanya. Era net per part de mare dels comtes Miró II de Cerdanya i Delà d'Empúries.

 

A la mort del seu pare, el 948, i per la renúncia del seu oncle Isarn I de Pallars, ascendí juntament amb els seus germans Borrell i Sunyer al tron del comtat de Pallars.

Fou succeït pel seu nebot Ermengol I de Pallars i pel seu germà petit Sunyer I de Pallars.

Comtes de Pallars